Plas est un patronyme, notamment porté par

 Charles Henri Plas (1892-1954), sculpteur français ; 
 Rachelle Plas (1992-), artiste chanteuse auteur-compositeur-interprète française ;
 William Plas (1948-), ancien pilote de rallyes belge.

Voir aussi 
 
 

Patronyme français
Patronyme flamand
Patronyme néerlandais